Sankt Karl steht für
 mehrere Heilige, siehe Heiliger Karl

 zahlreiche Kirchen, siehe Karlskirche
 Kapuzinerinnenkloster Altdorf, ehemaliges Kloster in Altorf im Uri (bis 2004)
 Kloster Sankt Karl (Volders), Serviten in Volders nahe Innsbruck